«Иллюстри́рованный листо́к» — газета, выходившая еженедельно в Санкт-Петербурге с 1862 по 1863 год.

Издавал и редактировал газету В. Р. Зотов.

С 1859 по 1862 год называлась «Иллюстрированный семейный листок».

В 1863 году издатель объединил газету с журналом «Иллюстрация» и дал изданию новое название — «Иллюстрированная газета».

Сотрудники, авторы 
Сотрудником работал Кислов, Александр Степанович.

Ссылки 
 

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1862 году